Cabinato – mobile che ospita un videogioco arcade da sala giochi
 Cabinato –  barca con ponte dotata di almeno una cabina